Пола́нски: фамилия.

Известные носители

М 
 Полански, Марк Льюис (род. 1956) — американский лётчик-испытатель и астронавт НАСА.
 Полански, Моргана (род. 1993) — французская актриса и модель.

О 
 Полански, Ойген, урождённый Богу́слав Эуге́ниуш Поля́ньский (род. 1986) — польский футболист, полузащитник немецкого клуба «Хоффенхайм» и сборной Польши.

П 
 Полански, Пауль (1942—2021) — американский писатель и активист за права цыган в Восточной Европе и на Балканах.
 Полански, Питер (род. 1988) — канадский профессиональный теннисист.

Р 
 Полански, Роман (род. 1933) — кинематографист.

 Полонски, Абрахам (1910—1999) — американский киносценарист.

См. также